České příjmení Průša a Průšová nosí více různých osobností:

 František Průša (1892–1957) – český architekt, sochař, medailér a učitel
 Josef Průša – více různých nositelů (rozcestník)
 Karel Průša – více různých nositelů (rozcestník)
 Kateřina Průšová (1983) – česká modelka
 Leopold Průša (1866–1936) – československý státní úředník, v letech 1920–1921 ministr pro zásobování lidu
 Libuše Průšová (1979) – česká profesionální tenistka
 Pavel Průša (1961) – československý fotbalista, brankář
 Tomáš Průša (1978) – český politik a ekonom
 Václav Průša (1912–1981) – český fotbalista

jiné
 Petr Průša – lyrický hrdina písně kapely Tři sestry